Роклор () — французька власна назва.

Прізвище 

 Антуан Гастон де Роклор — французький військовий і державний діяч

Топоніми 

 Роклор — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Роклор-Сент-Обен — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Пуї-Роклор — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер

Французькі прізвища